Allsvenskan i handboll för damer 2016/2017 var den sjunde upplagan av Sveriges näst högsta rikstäckande division i handboll för damer säsongen 2016/2017. Den innehöll 12 lag som spelade mot varandra två gånger (en gång hemma och en gång borta).

Säsongen inleddes den 29 september 2016 och avslutas den 22 mars 2017. Önnereds HK vann serien och spelar i Svensk HandbollsElit hösten 2018. KFUM Lundagård och RP IF blev nedflyttade. Inget av lagen 2-4 i allsvenskan klarade kvalet till Svensk HandbollsElit så de får spela kvar i allsvenskan.

Serietabell

Referenser 

Sport i Sverige 2017
Handbollssäsongen 2016/2017
2016/2017